Francja:
 Chapelle – gmina w regionie Owernia
 Chapelle – gmina w regionie Poitou-Charentes
 Chapelle – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Chapelle – gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chapelle-Bâton
 Chapelle-Gauthier
 Chapelle-Neuve
 Chapelle-Voland – gmina

Szwajcaria:
 Chapelle – francuska nazwa gminy Kappelen
 Chapelle (Glâne) – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne
 Chapelle-sur-Gillarens – dawna nazwa gminy Chapelle (Glâne)

Osoby:
 Fernand Bonnier de La Chapelle – francuski członek ruchu oporu
 Thibaud Chapelle – francuski wioślarz

Inne:
 De La Chapelle – francuski producent samochodów
 La Chapelle – stacja metra
 syndrom de la Chapelle

Zobacz też:
 Sainte-Chapelle
 Saint-Nicolas-la-Chapelle